KMST steht für:
 Korean Maritime Safety Tribunal, südkoreanisches Seeamt, Behörde zur Untersuchung von Seeunfällen

KMSt steht für:
 Karl-Marx-Stadt, DDR-Name von Chemnitz

Abkürzung